Tlaxcala kan syfta på

Tlaxcala (stat) - en stat inom aztekriket

Geografi

Mexiko 

 Tlaxcala (delstat), 
 Tlaxcala de Xicohtencatl, delstatshuvudstad, Chiautempan, 
 Tlaxcala (stad) – en stad i centrala Mexiko 
 Tlaxcala (kommun), 

Robotskapade Mexikoförgreningar